Pseudodiamesa är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Maurice Emile Marie Goetghebuer 1939. Pseudodiamesa ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Pseudodiamesa